Bettina Antoni, née Krystina Ferentz (1969), danseuse, chanteuse et actrice polonaise ;
 Charles Antoni, écrivain français ;
 Charles De Antoni (1901 - 2011), musicien, « doyen masculin des Français » ;
 Louis Ferdinand Antoni (1872 - 1940), peintre et sculpteur français ;
 Luc Antoni, humoriste, comédien et auteur de théâtre français ;
 Mike D'Antoni (1951), joueur puis entraîneur de basket-ball italo-américain ;
 Philip D'Antoni (1929), producteur américain ;
 Valdete Antoni (1953?), poétesse et journaliste albanaise ;
 Victor Antoni (1882 - 1966), militant politique français.

Voir aussi 
 
Patronyme italien